Gereb Segen (Hintalo) - stuwmeer in Ethiopië
 Gereb Segen (May Gabat) - stuwmeer in Ethiopië